Дми́трий Донско́й:
 Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — великий князь московский и владимирский.
 «Дмитрий Донской» — 66-пушечный линейный корабль «Дмитрий Донской» (1777).
 «Дмитрий Донской» — 74-пушечный линейный корабль (1809).
 «Дмитрий Донской» — русский винтовой паровой фрегат XIX века.
 «Дмитрий Донской» — первый российский океанский броненосный крейсер (1881).
 «Дмитрий Донской» — лёгкий бронепоезд Добровольческой армии.
 «Дмитрий Донской» — танковая колонна, созданная по инициативе РПЦ в 1944 году.
 «Дмитрий Донской» — исторический роман С. П. Бородина (1941).